Naringgul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Naringgul, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Naringgul, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar